Lyman Druhyj (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lyman Druhyj (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Lyman Druhyj (Reschetyliwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka